Gottesdiener bezeichnet:
 Gottesdiener (Roman), Roman von Petra Morsbach aus dem Jahr 2004

 Hem-netjer, altägyptischer Priestertitel

Siehe auch: